Ayizo peut désigner :
 l'ayizo-gbe, une langue gbe parlée en Afrique de l'Ouest
 les Ayizo, une population du Bénin.